Polsko-Chińska Rada Biznesu (chiń. 波中商务联合会, ang. Polish-Chinese Business Council) – stowarzyszenie podmiotów gospodarczych mające za zadanie promowanie wymiany handlowej i inwestycji między oboma krajami.

Historia 
Patrz informacje zawarte pod Polsko-Chińska_Izba_Gospodarcza

Propolski samorząd gospodarczy w Chinach 
Patrz informacje zawarte pod Polsko-Chińska_Izba_Gospodarcza

Zobacz też 
 Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce
 Polsko-Chińska Izba Gospodarcza
 Polsko-Chińska Izba Przemysłowo-Handlowa
 Chińsko – Polska Izba Gospodarcza
 Chińska Rada Promocji Handlu Zagranicznego

Izby gospodarcze
Gospodarka Chin
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-chińskie